Delphi kan avse:

 Delphi (programspråk) – ett programspråk
Delphi (studentbostadsområde) –  ett studentbostadsområde i Lund
 Delphi Corporation –  en amerikansk underleverantör till fordonsindustrin

Geografi

Grekland
 Delphi (kommun)
 Delphi – latinskt namn på en modern och en forngrekisk stad i landskapet Fokis i Grekland, se Delfi

USA
 Delphi, Indiana – administrativ huvudort i Carroll County